Tipi di cucina del Friuli Venezia-Giulia:
cucina friulana;
cucina goriziana;
cucina triestina;